

Cinema
Three's a Crowd – film del 1927 diretto da Harry Langdon
Three's a Crowd – film del 1945 diretto da Lesley Selander

Musica
Three's a Crowd – singolo di Milira
3's a Crowd – gruppo musicale folk rock canadese attivo dal 1964 al 1969

Televisione
Tre per tre – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1984 al 1985
Three's a Crowd – film per la televisione statunitense del 1969 diretto da Harry Falk
3's a Crowd o Three's a Crowd – programma televisivo statunitense